Németh Anna (1908–1990) opera-énekesnő (alt)
 Németh Anna (1940) vajdasági keramikus
 Németh Anna (birkózó)
 Németh Anna (színművész)